De veritate (Sulla verità) è il titolo di diverse opere nella storia della filosofia:

 De veritate di Anselmo d'Aosta, 1080-1085;
 De veritate di Edward Herbert, 1625;
 da non confondere con le Questiones disputatae de veritate di Tommaso d'Aquino, 1258 ca.